Als Europameisterschaft 2000 oder EM 2000 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2000 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 2000 in Deutschland
 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2000 in Deutschland
 Badminton-Europameisterschaft 2000 in Glasgow (Großbritannien)
 Biathlon-Europameisterschaften 2000 in Kościelisko (Polen)
 Bob-Europameisterschaft 2000 in Cortina d’Ampezzo (Italien)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2000 in Malmö (Schweden)
 Curling-Europameisterschaft 2000 in Oberstdorf (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 2000 in Madrid (Spanien)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2000 in Wien (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2000 in Hamar (Norwegen)
 Faustball-Europameisterschaft 2000 in Freistadt (Österreich)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2000 in Schaffhausen (Schweiz)
 Fechteuropameisterschaften 2000 in Funchal (Portugal)
 Fußball-Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2000 in Bratislava, Trencin und Trnava (Slowakei)
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 2000 in Deutschland
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 2000 in Israel
 U-18-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2000 in Boulogne-sur-Mer und Le Touquet (Frankreich)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2000 in Sofia (Bulgarien)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2000 in Zagreb und Rijeka (Kroatien)
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2000 in Bukarest und Râmnicu Vâlcea (Rumänien)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2000 in Griechenland
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2000 in Frankreich
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2000 in Wien (Österreich)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2000 in Brighton (Großbritannien)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2000 on Brighton (Großbritannien)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2000 in Kopenhagen (Dänemark)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2000 in der Provinz Latina (Italien)
 Judo-Europameisterschaften 2000 in Breslau (Polen)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2000 in Posen (Polen)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2000 in Mezzana (Italien)
 Karate-Europameisterschaft 2000 in Istanbul (Türkei)
 Motorrad-Europameisterschaft 2000
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2000 in Truskawez (Ukraine)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2000 in Bregenz (Österreich)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2000 in Kiew (Ukraine)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 2000 in Umhausen (Österreich)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2000 in Winterberg (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2000 in Saragossa (Spanien)
 Ringer-Europameisterschaften 2000 in Moskau (Russland) und Budapest (Ungarn)
 Schwimmeuropameisterschaften 2000 in Helsinki (Finnland)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2000 in Valencia (Spanien)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2000 in Bormio (Italien)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2000 in Stirling (Großbritannien)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2000 in Budapest (Ungarn)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2000 in Wien (Österreich)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2000 in Patras (Griechenland)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2000 in Bremen (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 2000 (Frauen) in Paris (Frankreich)
 Turn-Europameisterschaften 2000 (Männer) in Bremen (Deutschland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2000 in Getxo (Spanien)

!Europameisterschaft 2000
2000